Rahmer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Schmidt-Rahmer (* 1960), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Moritz Rahmer (1837–1904), deutscher Rabbiner, Publizist und Redakteur
 Sigismund Rahmer (1863–1912), deutscher Arzt, Schriftsteller, Herausgeber